Příjmení Ader nosí více různých osobností:

 Walt Ader (1913–1982) – americký pilot Formule 1
 Walter Ader (*1912) – československý a později chilský šachista
 Clément Ader (1841–1925) – francouzský letecký konstruktér

Podobné příjmení 
 János Áder (*1959) – maďarský politik a europoslanec, zakládající člen a bývalý předseda pravicové strany Fidesz

Česká příjmení